

Cinema 
Boys and Girls - Attenzione: il sesso cambia tutto – film del 2000 diretto da Robert Iscove

Musica 
Boys and Girls – album di Bryan Ferry del 1985
Boys and Girls – singolo di Mandy Smith (pubblicato a nome Mandy) del 1988
Boys and Girls – singolo di Pixie Lott del 2009
Boys & Girls – singolo di Martin Solveig del 2009
Boys & Girls – singolo di Steve Forest (ft. Club Dogo & Fatman Scoop) del 2011
 Boys & Girls – album degli Alabama Shakes del 2012

Televisione 
Boys and Girls – serie televisiva canadese del 2001